

Растон — місто, штат Луїзіана
 Растон — місто, штат Вашингтон